Протопопов Василь Якович — міський голова Одеси (1905—1909)
 Протопопов Віктор Павлович — радянський психіатр.
 Протопопов Сергій Володимирович — радянський музикознавець.
 Протопопов Володимир Володимирович — радянський музикознавець.
 Протопопов Яків — бандурист.

 Протопопова (Білоцерківська) Вероніка Борисівна (нар 1970) — російська журналістка, медіаменеджерка, блогерка [2], телеведуча, видавець і підприємець, авторка популярних кулінарних книг.

російські прізвища